La Coppa di Russia 2017-2018 () è la 17ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 35 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2017-2018. Tuttavia solo tre squadre della VTB United League (Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban', Basketbol'nyj klub Parma Perm' e il Basketbol'nyj klub Nižnij Novgorod) prendo parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 20 squadre vengono divise in cinque gruppi, le squadre classificate al primo posto avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono il CSKA Mosca II, le 13 squadre rimaste in Superliga 1 (le migliori cinque classificate nella Superliga 1 2016-2017 entrano in gioco dagli ottavi di finale) e solo tre squadre provenienti dalla VTB United League 2017-2018, che accedono direttamente ai quarti di finale (a parte il Parma Perm' che inizia il cammino agli ottavi); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Coppa di Russia di pallacanestro maschile